Fitna () steht für:

 Fitna (Islam), islamischer Begriff
 Fitna (Name), weiblicher Vorname
 Fitna (Film), niederländischer Kurzfilm (2008)